Bunium longipes är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Franz Freyn. Bunium longipes ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten B. l. minor.

Källor 

Jordkastanjer
longipes